Карликовый мышевидный опоссум, или энеева мышь, или обыкновенный мышиный опоссум (Marmosa murina) — млекопитающее семейства опоссумов инфракласса сумчатых.

Внешний вид и строение 
Окрас верхней стороны тела желтовато-серый, нижней — светлее. Общая длина до 31 см, из них на голый хватательный хвост приходится около 18 см. Выводковой сумки нет.

Распространение и образ жизни 
Карликовый мышевидный опоссум водится в Южной Америке между Амазонкой и Ориноко. Ведёт ночной древесный образ жизни.

Питание 
Карликовый мышевидный опоссум всеяден, но предпочитает плоды и насекомых.

Размножение 
В помёте до 15 детенышей. Сначала они висят на сосках, потом «ездят» у самки на спине.

Примечания

Литература 
 

Мышиные опоссумы
Млекопитающие Южной Америки
Животные, описанные в 1758 году